Bitoutouck peut désigner :
 Bitoutouck (Makak), un village du Cameroun dans l'arrondissement de Makak
 Bitoutouck (Ngwei), un village du Cameroun dans l'arrondissement de Ngwei